Сан-Франсиску-ди-Паула (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сан-Франсиску-ди-Паула (Риу-Гранди-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.